Hermit è il secondo album in studio del gruppo musicale statunitense Ron Thal Band, guidato dal chitarrista Bumblefoot.

Tracce

Formazione
Bumblefoot, voce, chitarra
Zak Rizvi, chitarra
Don Van Stavern, basso
Bobby Jarzombek, batteria

Collegamenti esterni